16-й Требич-турнир проходил со 12 ноября по 6 декабря 1933 г. в Вене.

К участию были допущены 16 шахматистов. Все участники турнира представляли Австрию. Победителями турнира стали Э. Грюнфельд и Г. Мюллер (в его карьере эта победа была одним из главных успехов). Тройку призеров замкнул Р. Шпильман.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1933 год в шахматах